Hans von Sparneck ist der Name folgender Personen:

* Hans von Sparneck (Hofmeister) (um 1350–nach 1417), deutscher Ritter, Hofmeister und Marschall
 Hans von Sparneck (Amtmann) (um 1380–nach 1422), deutscher Ritter, Amtmann und Reichsschultheiß